

Persone 
 David Mazzucchelli – fumettista e illustratore statunitense
 Ettorina Mazzucchelli – ballerina italiana
 Giammaria Mazzucchelli – letterato, bibliografo e storico italiano
 Ivo Mazzucchelli – allenatore ed ex giocatore di rugby a 15 italiano
 Luigi Mazzucchelli – generale italiano
 Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone – pittore italiano
 Pietro Mazzucchelli – bibliotecario italiano
 Ugo Mazzucchelli – anarchico, antifascista e partigiano italiano

Altro 
 Mazzucchelli – famiglia bresciana

Pagine correlate 
Mazzuchelli